Lapa kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Gora Lapa, berg 
 Lapa (ö)

Brasilien 

 Lapa (ort), Paraná, 
 Bom Jesus da Lapa (ort), Bahia, 
 Lapa (kommun i Brasilien)

Spanien 

 Lapa (kommun i Spanien)